Imię i nazwisko Andrzej Radomski nosili lub noszą m.in.:
 Andrzej Radomski (1929–2007) – polski geolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Andrzej Radomski (ur. 1961) – polski zapaśnik, dwukrotny olimpijczyk